Kirklington – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Kirklington – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)